Hochelaga est une bourgade des Premières Nations visitée par Jacques Cartier en 1535.

D'autres toponymes reprennent ce nom, notamment :
 l’archipel d'Hochelaga, un groupe d'îles dont fait partie l'île de Montréal
 le comté d'Hochelaga, ancien comté municipal situé sur l'île de Montréal
 Hochelaga-Maisonneuve, quartier de la ville de Montréal
 Hochelaga-Maisonneuve, circonscription électorale provinciale de Montréal
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, arrondissement de la ville de Montréal
 Hochelaga (district électoral du Canada-Uni)
 Hochelaga (district électoral)  de 1867 à 1912. 
 Hochelaga un district de la Ville de Montréal situé dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
 Hochelaga, circonscription électorale fédérale du Québec
 Hochelaga, rue de Montréal
 Hochelaga, ancienne circonscription provinciale du Québec de 1867 à 1912.
 Hochelaga—Maisonneuve, ancienne circonscription fédérale du Québec de 1979 à 2004

Film 

 Hochelaga est un film de Michel Jetté.

Homonymie de toponyme